

Тарутине — селище міського типу, Одеська область, Тарутинський район

Тарутине — село, Калузька область, Жуковський район; арена Тарутинського бою 1812 року